Die estyle.com Classic 2001 waren ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Manhattan Beach im Los Angeles County. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 3. bis 12. August 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
2001